Daniel Gabriel Fahrenheit – fizyk i inżynier,
 skala Fahrenheita – jedna ze skal do pomiaru temperatury,
 Fahrenheit 451 – książka Raya Bradbury'ego,
 Fahrenheit 451 – film François Truffaut,
 Fahrenheit 9.11 – kontrowersyjny film dokumentalny Michaela Moore'a,
 Fahrenheit – pismo internetowe o tematyce fantastycznej,
 Fahrenheit – gra komputerowa.
 Fahrenheit (książka Dawida Kaina) – książka autorstwa polskiego pisarza, Dawida Kaina.
 Fahrenheit (woda toaletowa) – męska woda toaletowa, kompozycja zapachowa Christian Dior
 Fahrenheit – węgierska grupa muzyczna
 Fahrenheit – album Toto